Пітер Інг (, нар. 28 квітня 1969, Торонто) — колишній канадський хокеїст.
 ING Groep () — міжнародна нідерландська фінансова група із 150-літньою історією, з головним офісом в Амстердамі.